Елецкое — топоним; название населённых пунктов:

Казахстан 
 Елецкое — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Елецкое — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Елецкое — село в Липецком районе Липецкой области.

Разное 
 Елецкое княжество
 Елецкое шоссе

См. также 
 Елец (значения)
 Елецкий